Antonio Rinaldi ist der Name folgender Personen:

* Antonio Rinaldi (Architekt) (1710–1794), italienischer Architekt
 Antonio Rinaldi (Choreograf) (um 1715–um 1759), italienischer Choreograf
 Antonio Rinaldi (Maler) (Antonio Rinaldi da Tremona; 1816–1875), italienischer Maler 
 Antonio Rinaldi (Dichter) (1914–1982), italienischer Dichter 
 Antonio Rinaldi (Kameramann), italienischer Kameramann